

События

Римская республика 
 Консулы: Агриппа Менений Ланат и Публий Постумий Туберт (во 2-й раз).
 Смерть П. Валерия Публиколы. Война с аврунками. Триумф консулов.

Китай 
 7-й год по эре правления луского князя Дин-гуна.
 Цзиньцы вернули чжоуского Цзин-вана в столицу. Лю-цзы встречал вана.
 Первый советник Чу составил план действий против Цай, что напугало цайского князя (см. 502 год).
 В Лу Гуншань Бу-ню примкнул к Ян Ху в борьбе с Цзи Хуань-цзы, но тот избежал опасности.
 Осенью князья Чжэн и Ци заключили договор в Сянь.
 Осенью цисцы задержали вэйского посла Бэй Гун-цзе и вторглись в Вэй. Вскоре князья Ци и Вэй заключили договор в Ша.
 Осенью циский полководец Го Ся напал на западные границы Лу, но быстро вернулся. Они захватили Юнь и передали его лускому Ян Ху. В «Цзо чжуань» говорится, что Ци возвратило Юнь лусцам благодаря действиям Ян Ху.
 Осенью дважды (второй раз в 9 луне) в Лу приносили жертву для испрошения дождя.

См. также

Примечания